Die Pacific Life Open 2006 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Indian Wells. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 6. bis 19. März 2006 statt.

Im Einzel gewann Marija Scharapowa gegen Jelena Dementjewa mit 6:1 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Lisa Raymond / Samantha Stosur mit 6:2 und 7:5 gegen Virginia Ruano Pascual / Meghann Shaughnessy.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Indian Wells